

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Santhià e l'Albese hanno scontato 3 punti di penalizzazione.
L'Acqui ha scontato 1 punto di penalizzazione.

L'Aquanera Comollo esclusa durante la stagione per irregolarità in fase di ammissione al campionato con revoca immediata dell'affiliazione.Esclusa per irregolarità nella presentazione dei documenti necessari per l'iscrizione al campionato corrente.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima e il distacco fra quartultima e quintultima è stato superiore a 8 punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Seregno ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Il Darfo Boario è stato poi riammesso in Serie D 2012-2013.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2011-2012
 Serie D 2011-2012 (gironi D-E-F)
 Serie D 2011-2012 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2011-2012

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011